Bahukalasa är ett släkte av svampar. Bahukalasa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bahukalasa